Slovo meteor (řec. meteóra, z met-aër, co se odehrává ve vzduchu, nad zemí) má více významů:

 meteor – astronomický jev v atmosféře
 meteor (meteorologie) – atmosférický jev podle meteorologie
 elektrometeor – projev atmosférické elektřiny
 hydrometeor – meteor, který tvoří vodní částice v kapalném nebo tuhém stavu
 litometeor – meteor, který tvoří pevné částice
 fotometeor – optický úkaz v atmosféře
 Meteor (pořad) – populárně-vědecký magazín Českého rozhlasu
 FK Meteor Praha VIII – pražský fotbalový klub
 SK Meteor Praha – sportovní klub sdružující několik oddílů v různých sportovních odvětvích
 Meteor – český název komiksu Sillage
 Meteor (loď) – tři německé oceánografické lodi
 Gloster Meteor – britská proudová stíhačka
 MBDA Meteor – evropská řízená střela vzduch-vzduch

podobné
 meteoroid – vesmírné těleso
 meteorit – meteoroid dopadlý na zem

Externí odkazy